Música
My Life (álbum de Iris DeMent)
My Life (álbum de Mary J. Blige)
"My Life" (canção de Billy Joel)
"My Life" (canção de 50 Cent)

Cinema
My Life (filme), com Nicole Kidman e Michael Keaton

Desambiguações de artes